Борис Николаевич Рычков:
 Рычков, Борис Николаевич (1937—2002) — советский и российский композитор, джазовый пианист.
 Рычков, Борис Николаевич (1938—2019) — советский режиссёр, сценарист, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.